Khella ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Lotfy Khella (* 1969), ägyptischer Geistlicher, koptisch-katholischer Bischof von Assiut
 Karam Khella (1934–2022), ägyptischer Historiker, Philosoph, Wissenschaftstheoretiker und Sozialpädagoge

Khella bezeichnet:
 Bischofskraut

Siehe auch:
 Kella
 Kela